Столяро́вка — название населенных пунктов в России:

 Столяровка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Столяровка — деревня в Мариинском районе Кемеровской области.